НФЛ в сезоне 1920 — стал первым сезоном Национальной футбольной лиги, до 1922 года называвшейся Американской профессиональной футбольной ассоциацией (АПФА). Лига была сформирована 20 августа 1920 года независимыми профессиональными игроками в американский футбол из всей страны, до этого игравших в Лиге Огайо или Нью-йоркская профессиональная футбольная лига (НПФЛ). На встрече было принято решение назвать лигу Американской профессиональной футбольной ассоциацией (). Вторая встреча прошла в Кантоне 17 сентября, на котором ещё несколько команд присоединились к лиге. Четыре команды присоединились к лиге уже по ходу сезона.

Позиции 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей
 Замечание: Ничьи в итоговых таблицах не учитывались до 1972 года

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1920.pdf Сезон 1920 года в деталях]

Сезоны НФЛ